El contexto (del latín: contextus; conocido también como contexto material y contexto abstracto o simbólico) es el conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen alrededor de un hecho, situación o evento dado, que están fiablemente comprobadas —en los testimonios de personas de reputación comprobada por medio de la voz humana, mensaje hablado, escrito, grafías antiguas, manuscritos antiguos, en cartas, documentos, libros de historia, periódicos, internet, tv, radio, medios audiovisuales modernos u otros— y transmitidas sin distorsión a los sentidos (de la razón, vista, oído, gusto, tacto u olfato).

Su trascendencia 
Un ejemplo valioso, de lo trascendental que es el contexto en la vida de las sociedades de personas, lo recalca el siguiente caso hipotético: en una carta cuya fiabilidad se ha verificado ya antes, es decir, que ya antes se ha confirmado de quién es, se hallan las siguientes palabras: «Yo... ¡te odio!»; hecho desgarrador, por un instante, si es que hubiera sido escrita para uno mismo de alguien a quien uno también valora y si es que asimismo uno no hubiera leído tampoco el texto que la acompaña (su contexto), que dice: «...es lo que dicen otros, pero... Yo... ¡Te amo!»; queda claro que si el hecho dado, aunque parezca cierto, se lo saca de contexto (o de escena), puede afectar la transmisión del significado verdadero de este comunicado escrito, ya que se lo puede interpretar erróneamente o darlo por sentado como un hecho real, algo que es falso y que puede llevar a futuro a un conflicto (con la persona que uno aprecia). Por lo que el contexto también juega un papel muy importante, porque complementa la idea verdadera que se quiere transmitir, y que ahora en este caso lo transforma al hecho desgarrador en un hecho esperanzador, que no solo evita lo que parece un inminente malentendido (o una ruptura de pactos emocionales), sino más bien que hasta afianza la relación entre las personas (desde sus lazos emocionales hasta sus afectos físicos). 

Por eso además, se recalca la importancia de que en todo ámbito del vivir de las personas el contexto debe provenir de fuentes (o personas) completamente fiables; para no incidir falsamente en los hechos de un asunto; para aún, hasta no afectar negativamente las relaciones interpersonales.

El contexto y la pragmática 
La pragmática es la disciplina encargada del estudio del contexto lingüístico. Los especialistas hablan de microtexto, cuando el contexto lingüístico está dado por una palabra inmediata dentro del enunciado, y macrotexto, cuando el sentido del texto no es inmediato, sino que está dado por un contexto con múltiples elementos.

En comunicaciones y lingüística, contexto es el ámbito noético hacia el significado de un mensaje (como una oración), su relación a otras partes del mensaje (como un libro), el ambiente en el cual la comunicación ocurrió, y cualquier percepción que pueda ser asociada con la comunicación. 
El contexto es la agrupación de circunstancias específicas de lugar y tiempo, principalmente, en qué se está produciendo el acto de la comunicación.

Las circunstancias que forman cada tipo de contexto son por lo general muy específicas y si bien pueden repetirse en otros momentos o lugares, es casi imposible que todas ellas se agrupen del mismo modo, que tengan el mismo lugar o importancia que en otros casos, y también, que generen exactamente los mismos resultados. 

El contexto entonces debe ser analizado cuidadosamente como una realidad altamente específica y no comparable a otras en la cual los fenómenos que se suceden están profundamente influidos y determinados. 
El contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje: lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, etc. y que permiten su correcta comprensión.

En comunicaciones y lingüística, contexto es el significado de un mensaje (como una oración), su relación a otras partes del mensaje (como un libro), el ambiente en el cual la comunicación ocurrió, y cualquier percepción que pueda ser asociada con la comunicación. 
En ciencias de la computación, contexto son las circunstancias bajo las cuales un dispositivo está siendo utilizado, por ejemplo el uso actual del usuario. (Vea también cambio de contexto).

Contexto (búsqueda y proceso de información) 
Cada usuario de la información tiene unas necesidades particulares, y unos condicionantes distintos. Esos condicionantes constituyen el contexto y se corresponderían con el entorno social, cognitivo, de capacitación informacional, etc. El uso que de a la información dependerá del contexto de uso de la misma y este a su vez dependerá de circunstancias cambiantes, pues una de las características del contexto es su dinamismo (así, para autores como Chomsky, el contexto es el" transcurso de sucesos que se define por un conjunto ordenado de relaciones en las coordenadas espacio/tiempo)". Solo en la medida en que el usuario es capaz de descifrar las claves del mensaje (información), podrá comprender y procesar el mismo. 

Existen distintos grados de contexto, como por ejemplo:

 Contexto colectivo: Conjunto de rasgos aplicables a la población estudiada.
 Contexto de grupo: Información extraída de un grupo de personas.
 Contexto individual: Concierne al entorno de una persona concreta.

Así mismo se distinguen distintos tipos de contexto: espacial, temporal, ambiental, personal, social...

El contexto se utiliza cada vez con mayor frecuencia en las aplicaciones informáticas, puesto que aquellas que cuentan con conocimiento del contexto, como por ejemplo aquellas que permiten la interacción mediante realidad aumentada, permiten personalizar el uso de dicha aplicación al extraer y procesar del contexto la información que necesitan. O por ejemplo, los servicios basados en localización que permiten adaptarse a las necesidades de los usuarios en tiempo real.

Contextualización 
La acción de contextualizar implica poner en contexto una situación que es recibida de manera aislada y separada de todos aquellos elementos que la rodean y que influyen sobre esa acción. Así, es normal utilizar la contextualización cuando se analiza una fuente o un documento que nos llega de manera aislada pero que está ahí por el resultado de una situación y espacio específicos, es la acción de entregar la información necesaria sobre el tema que se está hablando a la persona que se encuentra escuchando, esto se logra entregando más información relevante que sea necesaria y de valor para dar un contexto al tema.

Referencias

Enlaces externos

 http://definicion.de/contexto/
 http://www.definicionabc.com/general/contexto.php

Lenguaje